Les Dossiers du Canard enchaîné#Numéros
Julien Courbet#Débuts
Maurice Rajsfus